Torrington Castle är ett slott i Storbritannien.   Det ligger i grevskapet Devon och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Torrington Castle ligger  meter över havet.

Terrängen runt Torrington Castle är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Torrington Castle. Runt Torrington Castle är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Barnstaple,  km norr om Torrington Castle. Trakten runt Torrington Castle består i huvudsak av gräsmarker.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i England